Roubal kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Roubal
 Jindřich Roubal

Robotskapade auktorsförkortningar